Stjepan V., hrvatsko-ugarski kralj
 Stjepan V., papa